Ernst Zimmermann kan syfta på bland andra:

* Ernst Zimmermann (1786–1832), tysk evangelisk teolog
 Ernst Zimmermann (1812–1877), tysk rättslärd
 Ernst Zimmermann (1852–1901), tysk konstnär
 Ernst Zimmermann (1860–1944), tysk geolog
 Ernst Zimmermann (1929–1985), tysk företagsledare